Ван Ос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Ос, Дан (1905—1990) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника, выступал за амстердамский «Аякс».
 Ван Ос, Тини (род. 1935) — нидерландский футболист, игравший на позициях крайнего нападающего и полузащитника.
 См. также 
 Ос